Hiéron (en grec ancien ) est un nom masculin d'origine grecque qui peut désigner :

Personnalités 
 Tyrans de Syracuse :
 Hiéron  (478-466 av. J.-C.),
 Hiéron II (v. 270-215 av. J.-C.) ;
 Hiéron, potier grec () ;
 Hiéron de Soles, timonier de la flotte d'Alexandre le Grand ;
 Hiéron, peintre grec () ;
 Hiéron, un des 33 martyrs de Mélitène en Arménie sous Dioclétien et Maximien († vers 290) ; fêté le 7 novembre.

Autres 
 « Hiéron », la partie sacrée d'un sanctuaire grec ;
 Hiéron ou la Tyrannie, ouvrage de Xénophon.

Voir aussi 
 Musée du Hiéron, musée français d'art sacré

Références